Kamersymfonie (compositie), een symfonie voor kamerorkest
Kamersymfonie (Ades), kamersymfonie voor 15 musici opus 2 in 1990 van Thomas Adès, 
Kamersymfonie (Schreker), een compositie van de Oostenrijkse componist Franz Schreker, of
Kamersymfonie nr. 1 (Sjostakovitsj), een compositie van Dmitri Sjostakovitsj.
Kamersymfonie nr. 1 (Weinberg), een compositie van M. Weinberg